In ambito SOA, un registry è uno strumento software che raccoglie ed espone metadati sui servizi di business disponibili in un'organizzazione. I dati sono accessibili tanto durante la progettazione quanto durante l'esecuzione, e possono essere pubblicati in modo sicuro a vantaggio di partner fidati. Il registry disaccoppia l'utente e il provider dei web services, facilitandone la ricerca ed il riuso dei web service ed eliminando le ridondanze.

Un repository è un contenitore di web service, include le funzionalità del registry e le estende fornendo servizi di controllo versione, SLA, SOA Governance, sicurezza, transazionalità, controllo degli accessi, auditing.

Web service